Perlas ist:

 Perlas (Treuen), Ortsteil der Stadt Treuen im Vogtlandkreis, Sachsen
 der deutsche Name der Gemeinde Perlez im Banat in Serbien

Perlas ist der Familienname folgender Personen:

 Nicanor Perlas (* 1950), philippinischer Soziologe und Umweltaktivist
 Tabaré Perlas (* 1972), uruguayisch-deutscher Dirigent und Kulturmanager